AARP (früher unter dem Namen American Association of Retired Persons (dt.: „Amerikanische Vereinigung der Ruheständler“) bekannt) ist der Name einer Lobbyorganisation in den Vereinigten Staaten, die sich für die Interessen älterer Personen (ab dem Alter von 50) einsetzt.

Die AARP mit Sitz in Washington, D.C. ist eine Organisation, die für ihre Lobby-Arbeit auf der Ebene der Bundesstaaten und auf nationaler Ebene bekannt ist. Sie bietet ihren Mitgliedern auch reduzierte Tarife bei verschiedenen Touristenattraktionen, Autoverleihern usw. sowie vergünstigte Gesundheitsversicherungen an. Sie informiert ihre Mitglieder über ihrer Ansicht nach betrügerische Geschäftspraktiken, die die Situation älterer Menschen auszunutzen versuchen würden.

Die AARP wurde 1958 von Ethel Percy Andrus gegründet. Die Organisation hat eigenen Angaben zufolge 40 Millionen Mitglieder und Büros in allen 50 US-amerikanischen Bundesstaaten, Puerto Rico und auf den Amerikanischen Jungferninseln. Nur die Hälfte der Mitglieder sind tatsächlich schon Rentner.

Ein besonderes Programm der AARP ist „Drive to End Hunger“, dessen Ziel ist, Hunger unter US-amerikanischen Senioren zu stillen. Der Rennfahrer Jeff Gordon ist „Botschafter“ dieser Kampagne.

Trivia 
In der South-Park-Folge Revolution der alten Säcke (Staffel 7, Episode 10) wird den Senioren, aufgrund von Verkehrsunfällen, der Führerschein entzogen. Daraufhin wird die AARP um Hilfe gebeten, welche kurzerhand die Stadt übernimmt.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Website der AARP (englisch)
 Gerhard Waldherr: Die Auster. AARP ist einer der mächtigsten und zugleich verschlossensten Interessenvertreter der USA. brand eins, September 2012.

Organisation (Washington, D.C.)
Seniorenvereinigung
Gegründet 1958
Lobbyorganisation (Vereinigte Staaten)